

Sigle 
 Academia de Studii Economice – accademia di studi economici di Bucarest, Romania
 Accelerated solvent extraction – estrazione accelerata con solvente
 Adaptive Server Enterprise – relational database management system
 Agenzia spaziale europea
 All-Seeing Eye – game server browser
 Amplified spontaneous emission – emissione spontanea amplificata in un amplificatore ottico
 ASCII Scene Export – formato di scene tridimensionali
 Associazione scautistica europea – associazione della Federazione del Movimento Scout Italiano
 Athens Stock Exchange – La borsa valori di Atene, Grecia

Codici 
 ASE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Pitkin County-Sardy Field, Aspen/Snowmass (Colorado), Stati Uniti
 ASE – codice vettore ICAO di Aerostars Airlines (Russia)
 ase – codice ISO 639-3 della lingua dei segni americana